Weilersklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Weilersklinge, Bachklinge des unteren Bölgentalbächleins, rechter Zufluss der Jagst bei Bölgental, Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weilersklinge, Teil des Kerlesbach-Tals (zur Jagst) bei Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Weilersklinge (Sindelbach) oder Weilergrund, rechte Talmulde zum Sindelbach bei Dörrenzimmern, Stadt Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Weilersbach